Го́рец:

 Го́рцы — нарицательное наименование этнических групп, живущих в горных районах.
 Горцы — деревня в Шимском районе Новгородской области России.
 «Горец» — стихотворение Осипа Мандельштама (1933).

 «Горец» — научно-фантастическая вселенная, созданная на основе фильма «Горец». В неё входят:
 «Горец» — фильм Рассела Малкэхи с Кристофером Ламбертом в главной роли (США — Великобритания, 1986). Его продолжения:
 «Горец 2: Оживление» — фильм Рассела Малкэхи (1990).
 «Горец 3: Последнее измерение» — фильм Эндрю Морахэна (1994).
 «Горец: Конец игры» — фильм Дугласа Арниокоски (2000).
 «Горец: Источник» — фильм Бретта Леонарда (2007).
 «Горец: В поисках мести» — аниме-боевик Ёсиаки Кавадзири (США — Япония — Гонконг, 2007).
 «Горец» — телевизионный сериал с Эдрианом Полом в главной роли (Канада — Франция, 1992—1998).
 «Горец» — мультипликационный сериал (Канада — Франция, 1994—1996).
 «Горец» — исторический фильм Мурата Джусойты (Россия, 1992).
 «Горец» — альбом российского музыканта Александра Маршала (2000).
 «Горец-К» — российский бронетранспортёр.
 «Горец» — миномётный комплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр».

Горе́ц:
 Горец (спорыш, гречишник, гречишка, ) — род растений семейства Гречишные.
 Название «горец» употребляется также по отношению к видам некоторых других родов семейства Гречишные, выделенных из рода Горец (, , ,  и др.).

См. также 
  (значения)
 Батальон особого назначения «Бергманн» (особый отряд «Горец») — северокавказский отряд, служивший Третьему рейху.
 Highlander — альбом Александра Винтера (2018).